Стинг CBE (; настоящее имя — Го́рдон Мэ́ттью То́мас Са́мнер (); род. 2 октября 1951, ) — английский музыкант-мультиинструменталист, певец и автор песен, актёр, общественный деятель и филантроп. Вокалист группы The Police в 1976—1984 годах. С 1984 года выступает сольно.

Семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», номинант на премию «Тони» и четырёхкратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

В 2020 году журнал Rolling Stone поместил его на 32-е место в списке 50 величайших басистов всех времён.

Ранние годы и образование 
Родился 2 октября 1951 года в портовом городе Уолсенд на севере Англии. Отец Эрнест Мэтью Самнер долгие годы работал монтажником в местной машиностроительной компании. Позднее он приобрёл небольшой молочный магазин. Будучи ребёнком, Стинг не раз помогал отцу развозить по утрам молоко.

Мать Одри работала парикмахером и медсестрой. У неё было классическое музыкальное образование, и она сумела развить природные способности сына, обучая его дома игре на фортепиано. Гордон был старшим из четырёх детей в семье. У него есть младшие сёстры Анита, Анджела и брат Филипп.

В возрасте 10 лет Стингу досталась в подарок от дяди его первая гитара. Этот инструмент настолько привлёк его, что каждую свободную минуту он брал гитару в руки и, закрывшись один в комнате, разучивал аккорды.

Учась в школе, Стинг часто ходил с друзьями в музыкальные клубы, чтобы насладиться игрой Джими Хендрикса, который впоследствии, по словам самого музыканта, оказал на него большое влияние.

После окончания гимназии Стинг некоторое время работал кондуктором, налоговым инспектором, проходил практику, работая в школе учителем английского. Именно в период работы учителем он понимает, что музыка является его главной страстью, с которой он готов связать всю свою жизнь. По совету своего друга, Стинг успешно проходит прослушивание в местный джазовый коллектив Newcastle Big Band, в котором выступает в качестве басиста и иногда поёт. Затем переходит в Phoeniх Jazzmen.

Свое прозвище () он получил благодаря привычке носить черно-желтый джемпер с полосками-обручами. Лидер группы Гордон Соломон считал, что он похож на пчелу (или, по словам самого Стинга, «они думали, что я похож на осу»), что и послужило причиной появления имени «Стинг». В документальном фильме 1985 года к альбому Bring on the Night журналист назвал его Гордоном, на что он ответил: «Мои дети называют меня Стингом, моя мать называет меня Стингом, кто такой этот Гордон?». В 2011 году он сказал Time, что «меня никогда не называли Гордоном. Вы можете крикнуть „Гордон“ на улице, и я просто пройду мимо вас». Известный рестлер Стив Борден также выступает под псевдонимом Стинг и владеет правами на это имя в США.

В то же время, вместе с другими музыкантами, Стинг организовывает свой первый коллектив — Last Exit, который приносит ему первые хорошие заработки и славу в родном городе. Благодаря песне «I Burn for You» (была посвящена Фрэнсис Томелти, будущей жене Стинга) в то время ещё совсем неизвестной группе удаётся пробиться в Лондон и записаться в студии.

В 1977 году американский барабанщик Стюарт Коупленд замечает Стинга и убеждает его заняться роком.

The Police 
В 1977 году барабанщик Стюарт Коупленд, гитарист Энди Саммерс и Стинг создали группу The Police. Первые два сингла, «Fall Out» и «Roxanne», не имели успеха — до тех пор, пока их не услышал антрепренёр Майлз Коупленд (старший брат Стюарта). Став менеджером группы, он заключил контракт с A&M, которая тут же выпустила дебютный альбом «Outlandos d’Amour» (№ 6 в Великобритании, ноябрь 1978 года). Перевыпущенный в апреле 1979 года «Roxanne» поднялся в Британии до 12-го места и стал европейским хитом. Вслед за первым успехом последовали альбомы Reggatta de Blanc, Zenyattà Mondatta, Ghost in the Machine и Synchronicity (с мега-хитом «Every Breath You Take»). После триумфального мирового турне в 1984 году Стинг решил, что с группой достиг всего, что мог, и группа распалась на пике своей популярности.

Тур объединённых «The Police» в честь тридцатилетия сингла «Roxanne» открылся в конце мая 2007 года двумя шоу в Ванкувере и закончился 7 августа 2008 года концертом в Нью-Йорке. В этот период группа дала 152 концерта и стала участником многих музыкальных фестивалей. В июне 2008 года самое высокооплачиваемое на тот момент трио выступило на фестивале Isle of Wight, собравшем .

В 2007 году Стинг, Стюарт Коупленд и Энди Саммерс стали Кавалерами Ордена искусств и литературы.

Сольная карьера 
Самостоятельная карьера Стинга сложилась не менее успешно. Его первый альбом с элементами джаза The Dream of the Blue Turtles стал платиновым. Синглом из этого альбома стала песня «Russians». Песня написана во времена Холодной войны (1985 год). Стинг боится ядерных ударов и надеется, что «русские тоже любят своих детей», а значит, это поможет удержать мир от страшной войны. В этой песне о русских Стинг использовал мелодию «Романса» из сюиты «Поручик Киже» русского композитора Сергея Прокофьева.

В 1987 году после турне с The Dream of the Blue Turtles Стинг записывает альбом …Nothing Like the Sun (название появилось благодаря строчке из 130-го сонета Шекспира). Альбом был записан вместе с Марсалисом и гитаристом The Police Энди Саммерсом, в альбоме также участвовали такие звёзды, как Эрик Клэптон и Марк Нопфлер. Диск вышел осенью 1987 года и сразу же оказался на верхних строчках хит-парадов по всему миру. Особенную популярность получила песня , написанная Стингом в память о жертвах репрессий в Чили. В 1988 году музыкант начинает поддерживать деятельность организации «Международная амнистия» (), а также заботится о судьбе бразильских лесов и проживающих там индейцев.

В 1991 году Стинг выпускает автобиографический альбом The Soul Cages, запись которого совпала с потерей родителей. Сингл «All This Time» занял пятую строчку в лучшей сотне журнала Billboard. Спустя 2 года выходит Ten Summoner’s Tales, включивший в себя такие хиты как «If I Ever Lose My Faith in You» и «Fields of Gold». В ноябре 1993 года сингл «», записанный вместе с Брайаном Адамсом и Родом Стюартом и вышедший на саундтреке к фильму «Три мушкетёра», возглавил чарты США, а в декабре 1994 года он добирается до второго места в Великобритании. Помимо известных хитов, в альбом также были включены две новые песни «When We Dance» и «This Cowboy Song».

Альбомы The Soul Cages и Ten Summoner’s Tales представили Стинга как зрелого композитора.

Летом 1995 года Стинг даёт показания в суде против своего бухгалтера, которого певец обвиняет в краже своих доходов. В результате разбирательства бухгалтер Кит Мур был приговорён к шести годам тюремного заключения.

Очередной альбом Mercury Falling оказался не столь успешным, как Ten Summoner’s Tales, но и его было достаточно, чтобы удовлетворить поклонников и умиротворить прессу. Заглавный трек из следующего альбома Brand New Day доказал, что Стинг всё ещё способен выпускать хиты. Песня заняла 13-е место в британских чартах. Альбом также получил успех в США, где достаточно долго продержался в чартах. Диск также получил две премии Грэмми. Гораздо более скромным стал альбом певца …All This Time, выпущенный в трагический для США день 11 сентября 2001 года. В записи этого живого альбома принимали участие джазовые музыканты  и .

События 11 сентября 2001 года глубоко повлияли на Стинга — не только как на человека, но и как на артиста. «Мне пришлось серьёзно задуматься над тем, о чём я как музыкант должен писать», — говорил он. — «Я не хотел напрямую говорить о сложившейся ситуации, однако сейчас, когда я оглядываюсь на те песни, что я написал с тех пор, все их объединяет общее настроение. Я думаю, что с людьми происходит нечто общее, все мы, независимо от национальности или вероисповедания, связаны напрямую с одной и той же энергией, что держит вместе наш мир». И именно название этой энергии Стинг вынес в заголовок своего нового альбома — Sacred Love. Записанный в первой половине 2003 года в Париже, альбом несёт на себе явственный отпечаток событий в мире, происходивших в то время. Тексты Стинга затрагивают темы войны, религии, понимания и непонимания, но основной темой, исходя из названия альбома, была любовь. Песня «Send Your Love» из этого альбома принесла Стингу очередную номинацию на «Грэмми».

В конце мая 2013 года, на официальном сайте Стинга было объявлено о записи нового альбома The Last Ship, который вышел 24 сентября того же года. Этот диск стал для музыканта первым студийным альбомом за последние десять лет.

28 августа 2015 года вышел сингл «Stolen Car» — совместная работа с Милен Фармер, кавер на его собственную одноимённую песню из альбома 2003 года Sacred Love. Фармер, в свою очередь, включила этот кавер в свой альбом Interstellaires.

В июле 2016 года музыкант объявил о выходе нового рок-альбома 57th & 9th, названного в честь двух пересекающихся улиц, мимо которых Стинг проходит до звукозаписывающей студии. Альбом вышел в продажу 11 ноября.

В январе 2018 года было объявлено о выходе нового альбома музыканта 44/876, который был записан вместе с его другом, регги-певцом Шэгги. Альбом, который поступил в продажу 20 апреля, получил свое название благодаря телефонным кодам Великобритании (44) и Ямайки (876). 25 января был выпущен сингл из нового альбома под названием «Don’t Make Me Wait».

В мае 2019 года вышел его 13-й студийный альбом My Songs с переработанными версиями его старых песен.

25 июня того же 2019 года  назвал Стинга среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время  2008 года.

25 августа 2021 года было объявлено, что Стинг должен выпустить 19 ноября 2021 года новый альбом под названием The Bridge, а 1 сентября 2021 года новую песню под названием «If It’s Love» в качестве первого сингла из альбома. Стинг написал этот новый набор песен в стиле поп-рок «в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений».

Общественная и семейная жизнь 
Стинг со своей спутницей жизни на протяжении многих лет, актрисой Труди Стайлер (род. 1954), детьми и собаками живёт в Нью-Йорке, США. У него шестеро детей.

После путешествия по бразильским тропическим лесам Стинг стал ярым защитником природы и учредил вместе с женой Фонд защиты тропических лесов. За особые заслуги в честь него назвали один из подвидов лягушки — бразильской древесницы ().

В апреле 2010 года Стинг призвал «декриминализировать» употребление марихуаны. По его мнению, преследование, содержание в тюрьмах любителей марихуаны и вообще борьба с этим наркотиком бессмысленны и вредны для общества.

В декабре 2010 года в интервью Владимиру Познеру певец объяснил свою точку зрения на эту проблему. Отнюдь не уменьшая важность проблемы наркотиков, Стинг предлагает найти новые пути её решения, в первую очередь, с помощью просвещения общества о высокой опасности наркотических средств.

C февраля 2022 года после вторжения России на Украину выступал со словами поддержки украинскому народу на своих концертах.

Личная жизнь 
 В 1976—1984 годах был женат на актрисе  (род. 1948). У бывших супругов двое детей:
 сын  (род. 23 ноября 1976)
 дочь Фуксия Кэтрин Самнер (род. 17 апреля 1982)
 С 20 августа 1992 года женат на актрисе  (род. 1954). У супругов четверо детей:
 дочь  (род. 19 января 1984)
 сын Джейк Самнер (род. 24 мая 1985)
 дочь Элиот Паулина Самнер (род. 30 июля 1990)
 сын Джакомо Люк Самнер (род. 17 декабря 1995)

Интересные факты 
 Стинг получил звезду на Аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки.
 Образ Стинга был взят Аланом Муром для создания Джона Константина из серии комиксов «Hellblazer».
 Стинг играл самого себя в нескольких эпизодах сериала «Студия 60 на Сансет-Стрип» и был главным действующим лицом еженедельного шоу «Студия 60», исполнив песню «Fields of Gold». Также на репетиции он исполнил её по просьбе Мэттью Перри.
 Стинг оказал финансовую поддержку молодому британскому режиссёру Гаю Ричи при съёмках его дебютного фильма «Карты, деньги, два ствола» и в благодарность получил небольшую роль Джей Ди, отца Эдди.
 5 октября 2010 года Стинг был удостоен награды за достижения в музыкальной индустрии США на церемонии, устроенной компанией Broadcast Music, Inc. Певец был отмечен за песню The Police «Every Breath You Take». По подсчётам BMI, с момента своего выхода в 1983 году она прозвучала в эфире американских радиостанций не менее десяти миллионов раз.
 В молодости Стинг занимался лёгкой атлетикой и даже выиграл второе место на Чемпионате Англии. Это заметно, когда он в роли Фейд Рауты в конце фильма «Дюна» 1984 года некоторое время позирует в довольно обнажённом виде перед боем с Полом Атрейдесом.
 Стинг в конце 2010 года приезжал в Россию, чтобы выступить в новогодней программе Первого канала «Оливье-шоу» с несколькими своими песнями (в их числе: «Roxanne», «Russians», «Englishman in New York»), и дать интервью программе «Познер». 2 раза певец дал концерты в Москве в ходе своего мирового турне в поддержку альбома «Symphonicities».
 Появляется в эпизоде «Radio Bart» мультсериала «Симпсоны», где помогает спасти Барта из колодца, и в специальном издании «Симпсонов», сделанном в честь двадцатилетия сериала.
 Песня Стинга «Fragile» вошла в благотворительный альбом «», доходы от которого поступили в фонд помощи пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии в 2011 году.
 Стинг — болельщик английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». В 2009 году он поддержал болельщиков, выразивших протест против владельца клуба Майка Эшли, сменившего название стадиона «Сент-Джеймс Парк» на «Sports Direct Arena».
 Стинг — хороший винодел, его вина высоко оцениваются ведущими мировыми винными экспертами.
 Стинг отказался выступать в Астане в знак солидарности с бастующими нефтяниками Жанаозена.
 Стинг посвятил альбом «57th & 9th» беженцам с Ближнего Востока и назвал песню Inshallah (Если так пожелает Аллах).
 Родители Стинга умерли от рака (мать — в 1986 году, отец — в 1987). Певец не приезжал на похороны, чтобы не привлекать к ним внимание СМИ.
 В 2005 году Стинг записал партию бас-гитары для песни «Friend or Foe» российской поп-группы t.A.T.u..
 Стинг и рестлер Стинг, который владеет правами на это имя в США, впервые встретились в 1990-х в Атланте по инициативе музыканта, в комнате сына которого висел плакат с рестлером.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
 1992 «It’s Probably Me» (с Эриком Клэптоном) #30 UK
 1993 «If I Ever Lose My Faith in You» #14 UK, #17 US
 1993 «Seven Days» #25 UK
 1993 «Fields of Gold» #16 UK, #23 US
 1993 «Demolition Man» #21 UK
 1994 «All for Love» (совместно с Брайаном Адамсом и Родом Стюартом) #2 UK, #1 US
 1994 «Nothing 'Bout Me» #32 UK
 1994 «When We Dance» #9 UK, #38 US
 1995 «This Cowboy Song» (feat. Pato Banton) #15 UK
 1996 «Spirits in the Material World» (Pato Banton feat. Sting) #36 UK
 1996 «Let Your Soul Be Your Pilot» #15 UK, #86 US
 1996 «You Still Touch Me» #27 UK, #60 US
 1996 «I Was Brought to My Senses» #31 UK
 1996 «I’m So Happy I Can’t Stop Crying» #94 US
 1997 «Roxanne '97» (remix) (with The Police) #17 UK, #53 US
 1999 «Brand New Day» #13 UK, #100 US
 2000 «Desert Rose» (feat. Cheb Mami) #15 UK, #17 US
 2000 «After the Rain Has Fallen» #31 UK
 2003 «Rise & Fall» (Craig David feat. Sting) #2 UK
 2003 «Send Your Love» #30 UK
 2003 «Whenever I Say Your Name (ft. Mary J. Blidge)» #60 UK
 2004 «Stolen Car (Take Me Dancing)» #60 UK
 2005 «Taking the Inside Rail» #5 US, #18 UK

Совместные альбомы 
 2018 «44/876» (с Шэгги)

Фильмография

Влияние 
Стинг считает, что The Beatles были единственной величайшей группой всех времён.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Певцы и певицы Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители новой волны
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лютнисты Великобритании
Лютнисты XXI века
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты The Police
Победители MTV Video Music Awards
Голливудская «Аллея славы»
 
Исполнители Universal Music Group
Исполнители A&M Records
Рок-вокалисты Великобритании
Члены Зала славы авторов песен
Члены Зала славы рок-н-ролла
Почётные доктора Брауновского университета